Затыркевич ():

 Затыркевич, Анна Петровна (1856—1921) — украинская актриса.
 Затыркевич, Михаил Дмитриевич (1831—1893) — русский юрист и историк, профессор Нежинского лицея.